Атясов — фамилия. Известные носители:
 Атясов, Александр Егорович (1954—2015) — белорусский государственный деятель, председатель Витебского областного совета
 Атясов, Николай Иванович (1926—2001) — российский хирург, учёный, доктор медицинских наук.